Simaninggir (Sitahuis), een plaats in Indonesië
Simaninggir (Siabu), een plaats in Indonesië
Simaninggir (Sipirok), een plaats in Indonesië
Simaninggir (Barumun), een plaats in Indonesië
Simaninggir (Ranto Baek), een plaats in Indonesië
Simaninggir (Sayur Matinggi), een plaats in Indonesië
Simaninggir (Padang Bolak), een plaats in Indonesië
Simaninggir (Marancar), een plaats in Indonesië
Simaninggir (Barumun Tengah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing